Вурманкасы — название населённых пунктов в России:
 Вурманкасы — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Вурманкасы — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Вурманкасы — деревня в Козловском районе Чувашии.
 Вурманкасы — деревня в Красноармейском районе Чувашии, Алманчинское сельское поселение.
 Вурманкасы — деревня в Красноармейском районе Чувашии, Пикшикское сельское поселение.
 Вурманкасы — деревня в Красноармейском районе Чувашии, Яншихово-Челлинское сельское поселение.
 Вурманкасы — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.
 Вурманкасы — деревня в Моргаушском районе Чувашии, Ильинское сельское поселение.
 Вурманкасы — деревня в Моргаушском районе Чувашии, Орининское сельское поселение.
 Вурманкасы — деревня в Моргаушском районе Чувашии, Юськасинское сельское поселение.
 Вурманкасы — деревня в Цивильском районе Чувашии.
 Вурманкасы — деревня в Чебоксарском районе Чувашии, Вурман-Сюктерское сельское поселение.
 Вурманкасы — деревня в Чебоксарском районе Чувашии, Лапсарское сельское поселение.

См. также 
 Первые Вурманкасы
 Вторые Вурманкасы
 Третьи Вурманкасы